Эрве́ Ревелли́ (; род. 5 мая 1946, Верден) — французский футболист и футбольный тренер. Один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции. Наиболее известен как игрок французского клуба «Сент-Этьен», в составе которого семь раз становился чемпионом Первого дивизиона и четырежды завоёвывал Кубок Франции.

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 Чемпион Франции (7): 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1975/76
 Обладатель Кубка Франции (4): 1967/68, 1969/70, 1974/75, 1976/77
 Обладатель Суперкубка Франции (3): 1967, 1968, 1969
 Футболист года во Франции: 1969
 Лучший бомбардир чемпионата Франции (2): 1967, 1970
 Лучший бомбардир в истории Суперкубка Франции: 6 голов
 Лучший бомбардир в истории «Сент-Этьена»: 220 голов
 Лучший бомбардир «Сент-Этьена» в чемпионате Франции: 175 голов

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания 

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Шенуа»
Тренеры сборной Бенина по футболу
Тренеры сборной Маврикия по футболу
Тренеры ФК «ЕС Сетиф»